

События 
 695—711 — Король франков Хильдеберт III.
 Ок. 695 — Виллиброрд снова вернулся в город Рим, где стал архиепископом.
 Ок. 695—739 — Архиепископ фризов Виллиброрд. Распространял христианство среди фризов и датчан.
 Юстиниан освободил Леонтия и назначил стратигом Эллады. Священники Павел и Григорий убедили Леонтия свершить переворот. Народ и патриарх Каллиник выступили против Юстиниана. Юстиниана схватили, отрезали ноздри и язык и сослали в Херсонес. Ненавистных народу Стефана и Феодота сожгли на форуме.
 695—698 — Император Византии Леонтий (ум.705).
 695—715 — Хан Болгарии Тервел.
 Правитель Тикаля Ясав Чан Кавиль нанёс сокрушительное поражение Тикак Каку.

Родились 
 Мухаммад ибн Касим

Скончались 
 Приняли мученическую смерть св. братья Эвальд, распространявшие христианство среди саксов

Примечания

См. также